Csepregi András (1961–) labdarúgó
 Csepregi András (1962–) evangélikus lelkész, teológus